Austria:
 Tulln – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Tulln an der Donau – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln

Zobacz też:
 Große Tulln
 Kleine Tulln